Жусара — бразильская пальма Euterpe edulis и ряд названных в её честь поселений:
 Жусара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Жусара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. 
 Жусара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.